Giustiziere – persona che mette in atto una forma di giustizia personale senza averne l'autorità legale
 Giustiziere – funzionario deputato all'amministrazione della giustizia in alcuni ordinamenti medioevali
 Gran giustiziere – figura politica medievale equivalente al ruolo odierno di primo ministro

Pagine correlate 
Il giustiziere